Mittagskogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Kepa (berg), 
 Mittagskogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Kufstein, 

Robotskapade Österrikeförgreningar